YKL steht für:
 Flughafen Schefferville, Schefferville, Québec, Kanada (IATA-Code)

ykl steht für:
 Khlula, eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung